Роберт Домани (; 16 марта 1908, Славонска-Ораховица — 3 марта 1942, Балинка-Печ) — югославский военный, участник Гражданской войны в Испании и Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии. По национальности еврей.

Биография

Ранние годы 
Родился 16 марта 1908 в Славонске-Ораховице недалеко от Осиека. До войны учился на техническом факультете в Загребском университете, во время учёбы примкнул к молодёжному революционному движению. В 1937 году был принят в Коммунистическую партию Югославии, в том же году он отправился в Испанию, где сражался в составе интернациональных бригад.

Гражданская война в Испании 
С начала боёв Роберт продемонстрировал исключительную храбрость на полях сражений в Испании, за что был возведён в ранг капитана артиллерии Республиканской армии. В конце 1937 года возглавил батарею 2-го отделения тяжелой артиллерии «Шкода». Весной 1938 года был переведён на Арагонский фронт, где большая часть сил националистов концентрировалась у моря. В ожесточённых боях противник подавил силы республиканцев после огромных потерь: в битве при Москито-де-Арк батарея Роберта Домани остановила штурмовой батальон франкистов и нанесла ему ощутимый урон. Также Домани участвовал в боях за Валенсию, Винарос и Кастельон-де-ла-Плата.

В мае 1938 года командовать 2-м дивизионом был назначен Коча Попович, однако в июле 1938 года из-за ранения Попович не смог продолжить командовать, и Домани возглавил дивизию. В тех боях Роберт командовал батареей имени Карла Либкнехта. Дивизией он командовал вплоть до конца войны, а после прибытия во Францию был интернирован в лагерь Верне. Сбежал оттуда в 1940 году.

Арест в Германии 
В Германии Домани работал на авиационном заводе Junkers в Десау, однако группа экстрадированных югославок из 20 человек была раскрыта гестаповцами. Среди арестованных были не только Роберт Домани, но и другие деятели КПЮ: Данило Лекич, Отмар Креачич и Душан Кведер. Все арестованные были отправлены в концлагерь Брауншвейга, где подвергались пыткам в течение месяца по обвинению в антинацистской деятельности. Позднее их отправили обратно на работу, однако пригрозили повторным арестом в случае поддержки Движения Сопротивления.

Бои в Югославии и гибель 
При помощи испанских добровольцев Домани сбежал из Десау в Загреб, где ушёл в подполье. С августа 1941 года Роберт занялся организацией партизанских отрядов в Кордуне, используя опыт боевых действий в Испании. Вскоре он был назначен командующим 2-го Кордунского партизанского отряда. Его отряд участвовал в боях за Слун, Войнич, Велюн и Плашку.

3 марта 1942 один из взводов 3-й роты 2-го Кордунского отряда попал в плен к чётникам и был разоружён. Разоружённые партизаны выдали местонахождение роты. В ту же ночь Домани вместе с группой солдат вступил в бой с чётниками и погиб. В бою были убиты другие офицеры роты: политрук 3-го батальона Бранко Латаш, командир 3-й роты Стево Чутурил и политработник 3-й роты Адольф Штайнбергер. Трупы были сброшены в обрыв, и было создано такое впечатление, что разоружённые сбежали.

Память 
Останки убитых лежали на глубине 360 метров. В 1966 году группа британских спелеотуристов обнаружила останки, по которым и состоялась идентификация погибших Домани и его товарищей. Все были захоронены в братской могиле в Плашке.

Звание Народного героя Югославии Роберт Домани получил посмертно 24 июля 1953.

Литература 
 Snješka Knežević, Aleksander Laslo (2011). Židovski Zagreb. Zagreb: AGM, Židovska općina Zagreb. ISBN 978-953-174-393-8.
 Goldstein, Ivo (2005). Židovi u Zagrebu 1918 - 1941. Zagreb: Novi Liber. ISBN 953-6045-23-0.
 Đurđević-Đukić, Olga (1975). Narodni heroji Jugoslavije. Beograd: Mladost.

Югославские партизаны
Бойцы интербригад
Члены Союза коммунистов Югославии
Погибшие в боях Народно-освободительной войны Югославии
Еврейское сопротивление в период Холокоста:Персоналии
Персоналии:Холокост в Югославии